Jaap Boersma (archeoloog), Nederlands archeoloog
 Jaap Boersma (politicus), Nederlands politicus